Die Fußball-Oberliga Nord 1986/87 war die dreizehnte Spielzeit der vom Norddeutschen Fußball-Verband durchgeführten drittklassigen Oberliga Nord.

Der SV Meppen wurde Meister und qualifizierte sich wie Vizemeister Arminia Hannover für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Dort belegten die Meppener in der Nordgruppe den zweiten Rang und stiegen in die 2. Liga auf. Hannover dagegen wurde Fünfter und verblieb in der Oberliga.

An der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde nahm der Drittplatzierte 1. SC Göttingen 05 teil, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen Tennis Borussia Berlin verlor.

In eine der untergeordneten Verbandsligen stieg als erster der sich nach dem 14. Spieltag zurückgezogene Hummelsbütteler SV ab. Begleitet wurde Hummelsbüttel von den Amateuren von Eintracht Braunschweig. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der 1. SC Norderstedt sowie der FC Mahndorf in die Oberliga Nord auf. Die Lizenzmannschaft von Eintracht Braunschweig kam als Absteiger aus der 2. Bundesliga dazu.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 272 Spielen kamen 251.985 Zuschauer (ø 926 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
7.000 VfB Oldenburg – SV Meppen (15. Spieltag)

 Niedrigste Zuschauerkulisse
50 Eintracht Braunschweig Amateure – SVG Göttingen 07 (21. Spieltag)
50 Eintracht Braunschweig Amateure – SV Atlas Delmenhorst (34. Spieltag)

Oberliga Nord-Meister

Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

Gruppe A

Gruppe B

Literatur

Weblinks 
 

1986
Fußballsaison 1986/87